Santa Rosa de Osos kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Santa Rosa de Osos (ort), Antioquia, 
 Santa Rosa de Osos (kommun), Antioquia,